178256 Juanmi – asteroide della fascia principale

Persone 

 Juanmi – soprannome del calciatore Juan Miguel Jiménez López
 Juanmi – soprannome del calciatore Juanmi Callejón
 Juanmi – soprannome del calciatore Juan Miguel García Inglésis
 Juanmi – soprannome del calciatore Juanmi Gelabert